Лаэрт Вагаршевич Вагаршян (; 6 июня 1922, Краснодар — 30 января 2000, Ереван) — советский и армянский , , , профессор (1982), художник. Директор студии «Арменфильм» (1967—1969). Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1966). Народный артист Армянской ССР (1976).
Первый секретарь Союза кинематографистов Армянской ССР.

Биография 
Родился в семье народного артиста СССР Вагарша Вагаршяна.

В 1942—1946 годах работал ассистентом режиссёра и художником комбинированных съемок на Ереванской киностудии, в 1946—1951 годах — режиссёр-практикант и ассистент режиссёра на киностудии «Мосфильм». В 1946—1948 годах учился на курсах при Театре имени Е. Б. Вахтангова. В 1951 году окончил экстерном режиссерский факультет ВГИК.

В 1967—1969 годах работал директором студии «Арменфильм».

С 1969 года — первый секретарь правления Союза кинематографистов Армянской ССР.

С 1970 года преподавал режиссуру и актёрское мастерство в Ереванском педагогическом институте им. Х.Абовяна (ныне Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна).
Член КПСС с 1974 года.

Фильмография 
 1952 — Воды Севана (совм. с Г. Мелик-Авакяном, документальный)
 1954 — Смотрины (короткометражный)
 1958 — Песня первой любви (совм. с Ю. Ерзинкяном)
 1960 — Рождённые жить (соавт. сценария)
 1965 — Мартирос Сарьян (соавт. сценария, документальный)
 1968 — Капля меда (соавт. сценария, мультипликационный)
 1969 — В день победы с друзьями (соавт. сценария, документальный)
 1970 — 2-Леонид-2 (соавт. сценария)
 1971 — Письма родным (сценарист, документальный)
 1971 — Репортаж из Парижа (сценарист, документальный)
 1973 — Хаос
 1975 — Сегодня солнечный день (соавт. сценария, документальный)
 1978 — Ссыльный № 011
 1983 — Арам Хачатурян (соавт. сценария, документальный)

Избранная библиография 
 Вагаршян Л. Встречи с Сарьяном. М., 1984
 Вагаршян Л. Леонид Енгибаров // Газета «Комсомолец». 1988. 26 апреля
 Вагаршян Л. Воспоминания. Ер., 1999

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 1966 — Заслуженный деятель искусств Армянской ССР 
 1976 — Народный артист Армянской ССР
 1975 — приз Всесоюзного кинофестиваля в Баку за лучший фильм (Хаос)

Литература 
 Энциклопедия кино. 2010.

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа
Заслуженные деятели искусств Армянской ССР
Народные артисты Армянской ССР
Персоналии:Арменфильм
Художники Армении
Художники СССР
Члены КПСС
Фильмы Лаэрта Вагаршяна